Ко́гут, когу́т — діалектна назва півня.
 Когут — діалектна назва тетерука.
 Когут — діалектна назва китиці з півнячого пір'я на капелюсі.

Прізвище 

Ко́гут — українське прізвище. Відомі носії:
 Когут Богдан Ігорович (1987) — український професійний футболіст, воротар футбольного клубу «Буковина» (Чернівці)
 Когут Богдан Євгенович (1930—2015) — український громадсько-політичний діяч, член ОУН
 Когут Богдан Йосипович (1921—2011) — український письменник, політв'язень, член ОУН
 Когут Володимир Юрійович (1966) — радянський та український футболіст і футзальний тренер
 Когут Геннадій Олександрович (1944) — український музикознавець
 Когут Зенон (1944) — канадський історик.
 Когут Іван Михайлович ( 1947) — художник декоративно-ужиткового мистецтва, дизайнер.
 Когут Ігор Романович (1996) — український футболіст
 Когут Лев (1878—1947) — український громадсько-політичний діяч, журналіст, видавець
 Когут Максимільян — архітектор
 Когут Маркіян (1908—1998) — священник УГКЦ, василіянин, письменник, поет, перекладач.
 Когут Олександра Зеноніївна (1987) — українська борчиня, чемпіонка світу
 Когут Ольга Арнольдівна ( 1969) — радянська і українська актриса
 Когут Осип Іванович (189—1941) — громадський і політичний діяч
 Когут Петро Михайлович (1919—2012) — український громадський діяч, поет і публіцист, організатор і перший голова товариства «Лемківщина» в Україні
 Когут Роман (1955) — канадсько-український співак, акордеоніст та композитор
 Когут Степан — сотник Української Галицької армії.
 Когут Тарас Іванович — директор державної організації «Резиденція „Залісся“» (Київська область), заслужений працівник сфери послуг України.
 Когут Федір Іванович — заступник референта пропаганди Карпатського крайового проводу ОУН, лицар Бронзового хреста заслуги УПА та Срібного хреста заслуги УПА

Примітки